Джеймс Эллисон (; род. 7 августа 1948) — американский иммунолог, специалист по иммунотерапии рака, нобелевский лауреат (2018). Доктор философии, член Национальных Академии наук (1997) и Медицинской академии (2007) США, профессор Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета.

Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии 2018 года за «открытие терапии онкологических заболеваний путём ингибирования негативной иммунной регуляции» — совместно с Тасуку Хондзё, а также многих других престижнейших отличий.

Биография 
Окончил Техасский университет в Остине (бакалавр микробиологии, 1969), где в 1973 году также получил степень доктора философии по биологическим наукам. Работал в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна — Кеттеринга, Корнеллском университете, являлся исследователем Медицинского института Говарда Хьюза и профессором иммунологии в Калифорнийском университете в Беркли, в котором также возглавлял лабораторию онкологических исследований. С 2012 года профессор и заведующий кафедрой иммунологии в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона Техасского университета, содиректор его Института иммунотерапии рака Паркера.

Директор научно-консультативного совета .
В 2001—2002 годах президент Американской ассоциации иммунологов (), член её Совета с 1996 по 2003 год.

Член Американской академии искусств и наук (2017) и фелло Академии Американской ассоциации исследований рака (2014), а также Американской ассоциации содействия развитию науки (2006).

Член редколлегий ряда журналов, в частности Cell, , , являлся обзорным редактором Science.

Автор более 250 рецензированных статей по иммунотерапии рака в ведущих научных журналах.

Награды 
Удостоен более 60 наград и различных отличий.

 2005 — Премия Вильяма Коли
 2008 — - Award in Human Immunology Research
 2011 — 
 2011 — 
 2013 — 
 2014 — Международная премия Гайрднера
 2014 — Премия Харви
 2014 — Премия за прорыв в области медицины
 2014 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 2014 — Премия Тан
 2014 — Премия Мэссри
 2014 — 
 2015 — Премия Ласкера-Дебейки по клиническим медицинским исследованиям
 2015 —  (совместно с К. Джуном)
 2015 —  одноимённого фонда
 2015 — Science of Oncology Award, Американское общество клинической онкологии ()
 2015 — Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research
 2017 — Премия Вольфа по медицине
 2017 — Премия Бальцана соответствующего международного фонда (совместно с Р. Шрайбером)
 2017 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
 2017 — 
 2017 — 
 2017 — Warren Triennial Prize, Massachusetts General Hospital
 2018 — Медаль Джесси Стивенсон-Коваленко
 2018 — Международная премия короля Фейсала
 2018 — 
 2018 — Премия медицинского центра Олбани
 2018 — Нобелевская премия по физиологии или медицине
 2018 — Highly Cited Researcher
 2019 — Медаль Бенджамина Франклина Института Франклина
 2019 —

Примечания 

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Высокоцитируемые учёные (HCR)
Иммунологи США
Иммунологи по алфавиту
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Доктора философии по биологии
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа естественных наук Техасского университета в Остине
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Тан
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Лауреаты премии Бальцана
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты премии короля Фейсала
Президенты Американской ассоциации иммунологов
Почётные доктора Йельского университета